Jacques-François Ancelot (1794-1854), dramaturge et écrivain académicien français ;
 Virginie Ancelot (1792-1875), écrivaine, dramaturge, mémorialiste, salonnière et peintre française.